Telefonie, een communicatiesysteem
 Telefoontoestel, een onderdeel van dat communicatiesysteem